ASDF est un sigle pouvant signifier :

 Association suisse des distributeurs de films

ASDF peut aussi faire référence à :

 Les touches de repos d'un clavier QWERTY ou QWERTZ sont « ASDF JKL; » ; les touches de repos d’un clavier d'ordinateur ou d'une machine à écrire représentent les huit touches de la rangée du milieu servant de repères dans les méthodes d'apprentissage  de la dactylographie.

Homonymie